

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 McDowell (ang. McDowell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo McDowell (ang. McDowell County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo McDowell (ang. McDowell County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Pozostałe 
 Bitwa pod McDowell – bitwa podczas wojny secesyjnej (8 maja 1862) na terenie hrabstwa Highland w stanie Wirginia